Termin SIAT ima više značenja.

 N-acetillaktozaminid a-2,3-sijaliltransferaza, enzim
 Siebelwerke/ATG, nemački proizvođač aviona